Subprefectura de Kamikawa: una de les 14 subprefectures de Hokkaido.
 Districte de Kamikawa (Ishikari): Un districte a la subprefectura de Kamikawa.
 Districte de Kamikawa (Teshio): Un altre districte a la subprefectura de Kamikawa.
 Districte de Kamikawa (Tokachi): Un districte a la subprefectura de Tokachi, Hokkaido.
 Kamikawa (Hokkaidō): Vila a la subprefectura homònima, a Hokkaido.
 Kamikawa (Saitama): Vila a la prefectura de Saitama.
 Kamikawa (Hyōgo): Vila a la prefectura de Hyogo.